Benzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Gino Benzoni (* 1937), italienischer Mediävist
 Giovanni Maria Benzoni (1809–1873), italienischer Bildhauer
 Girolamo Benzoni (um 1519–nach 1572), italienischer Historiker
 Juliette Benzoni (1920–2016), französische Schriftstellerin
 Martino Benzoni, italienischer Bildhauer der Renaissance